Нялгозеро — пресноводное озеро на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 133,5 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на полтора километра вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Нялгозеро — водоём без поверхностного стока. Принадлежит бассейну реки Шокши, впадающей в реку Оять, левый приток Свири.

В полукилометре к востоку от озера проходит дорога местного значения  («Станция Оять — Алёховщина — Надпорожье — Плотично (от автодороги „Кола“)»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015722.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Шокши
Озёра Подпорожского района
Озёра без поверхностного стока
Озёра России без поверхностного стока